«Ворон» — это название имеют несколько фильмов:
 «Ворон» — фильм 1935 года с Бела Лугоши в главной роли, реж. Луис Фридлендер (США).
 «Ворон» — фильм 1943 года с Пьером Френе в главной роли, реж. Анри-Жорж Клузо (Франция).
 «Ворон» — фильм 1963 года с Винсентом Прайсом в главной роли, реж. Роджер Корман (США).
 «Ворон» — фильм 2012 года, реж. Джеймса Мактига об Эдгаре Аллане По.
 Ряд мистических триллеров 
 «Ворон» — фильм 1994 года с Брэндоном Ли в главной роли, реж. Алекс Пройас (США).
 «Ворон 2: Город ангелов» — фильм 1996 года с Венсаном Пересом в главной роли, реж. Тим Поуп (США).
 «Ворон 3: Спасение» — фильм 2000 года с Эриком Мабиусом в главной роли, реж. Бхарат Наллури (США).
 «Ворон: Жестокое причастие» — фильм 2005 года с Эдвардом Фёрлонгом в главной роли, реж. Лэнс Мунджиа (США).
 Телесериалы 
 «Ворон» — телесериал 1992 года, авторы идеи Дэвид Кемпер и Люпо, Фрэнк (США).
 «Ворон: Лестница в небо» — телесериал 1998 года с Марком Дакаскосом в главной роли (Канада).
 См. также 
 «Выкорми ворона» — фильм 1976 года с Джеральдиной Чаплин в главной роли, реж. Карлос Саура (Испания).
 «Белый ворон» — фильм 1981 года с Владимиром Гостюхиным в главной роли, реж. Валерий Лонской (СССР).
 «Полёт ворона» — фильм 1984 года режиссёра Храфна Гуннлаугссона (Исландия).
 «Тень ворона» — фильм 1988 года режиссёра Храфна Гуннлаугссона (Исландия).
 «Красный ворон смерти» — фильм 1990 года с Марком Сингером в главной роли, реж. Кристофер Льюис (США).
 «И спустился ворон» — фильм 1995 года с Рауль Хулиа в главной роли, реж. Джонатан Сэнгер (США).
 «Убийца ворон» — фильм 1999 года с Томом Беренджером в главной роли, реж. Роуди Херрингтон (США).
 «Чёрный ворон» — телесериал 2001 года с Юрием Гальцевым и Татьяной Колгановой в главных ролях, (Россия).
 «Вороны: Начало» — фильм 2007 года, реж. Такаси Миикэ (Япония).
 «Вороны: Продолжение» — фильм 2009 года (Япония).
 «Вороньё» — телефильм 2007 года, реж. Шелдон Уилсон (США).